Shoprite est une chaîne de supermarchés sud-africaine basée au Cap.

Elle est la plus grande chaîne de magasins en Afrique avec plus de 1000 supermarchés et hypermarchés Shoprite Hyper dans 18 pays à travers l'Afrique et les îles de l'océan Indien.

Histoire 

Le groupe Shoprite a été fondé en 1979 et est coté en bourse depuis 1986. Shoprite s'est étendu en Namibie en 1990. La même année, la société a acquis le distributeur Sentra, ce qui a permis à l'entreprise de se développer en franchisés. En 1997, Shoprite a acquis OK Bazaars pour la somme d'un bord de SABMiller et s'agrandi avec 157 supermarchés et 146 magasins de meubles. En 2000, le groupe a ouvert ses premiers supermarchés au Zimbabwe et en Ouganda. En avril 2012, Shoprite a été le premier détaillant sud-africain à entrer en République démocratique du Congo et à ouvrir un supermarché à Kinshasa. En 2019, Shoprite s'est étendu au Kenya.

Implantation 

Le 19 avril 2012, Shoprite est devenu le premier détaillant sud-africain à entrer en République démocratique du Congo (RDC) en ouvrant les portes d'un nouveau supermarché à Kinshasa

Marques du groupe 

Shoprite
Checkers
Checkers Hyper
Checkers Food Services
Usave
Kentucky Fried Chicken (Shoprite possède des KFC en Afrique australe)

Voir aussi

Liens externes 
  
  Site officiel de la société mère Shoprite Holdings 

Entreprise fondée en 1979